Sierra Leone gliedert sich in vier Provinzen und einem Gebiet (häufig auch gesammelt als Regionen bezeichnet), in denen es insgesamt 132 Wahlkreise (Stand November 2017) gibt.

Western Area 
In der Western Area gibt es insgesamt 28 Wahlkreise, davon acht im Distrikt Western Area Rural und 20 in Western Area Urban.

Eastern Province 
In der Eastern Province gibt es insgesamt 30 Wahlkreise.

Northern Province 
In der Northern Province gibt es insgesamt 26 Wahlkreise.

North West Province 
In der North West gibt es insgesamt 21 Wahlkreise.

Southern Province 
In der Southern gibt es insgesamt 27 Wahlkreise.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Sierra Leones

Weblinks 
 Sierra-leonische Wahlkommission (englisch)

Einzelnachweise 

!Wahlkreise
!Wahlkreise
Liste (Wahlkreise)